Cet article présente les résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2019 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 26 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
Le principal favori est l'Espagnol Rafael Nadal qui a remporté onze fois le tournoi. Il a toutefois été blessé au genou en mars, ce qui l'a contraint à déclarer forfait durant le Masters d'Indian Wells, et a été battu en demi-finale du Masters de Monte-Carlo par Fabio Fognini et du tournoi de Barcelone par Dominic Thiem, qui ont tous deux réalisé leurs meilleurs résultats sur terre battue, puis a remporté le Masters de Rome. Le 1 mondial Novak Djokovic a remporté les trois derniers tournois du Grand Chelem ainsi que le Masters de Madrid et atteint la finale à Rome. Roger Federer, qui détient 20 titres du Grand Chelem, fait son retour dans le tournoi parisien après trois ans d'absence. Enfin, plusieurs jeunes joueurs tels qu'Alexander Zverev, Stéfanos Tsitsipás et Daniil Medvedev espèrent bousculer la hiérarchie et remporter leur premier titre du Grand Chelem.

Forfaits 
On note les forfaits des Américains John Isner (blessé au pied) et Sam Querrey, de l'Australien Nick Kyrgios, des Canadien Félix Auger-Aliassime (blessé aux adducteurs) et Milos Raonic (blessé au genou droit), du Russe Andrey Rublev (blessé au poignet), du Sud-Africain Kevin Anderson (blessé au coude droit) et du Tchèque Tomáš Berdych (blessé au dos).

Ils sont remplacés par Roberto Carballés Baena, Filip Krajinović, Maximilian Marterer et les lucky losers Alejandro Davidovich Fokina, Henri Laaksonen, Oscar Otte, Lukáš Rosol et Serhiy Stakhovsky.

Pendant le tournoi 
Ivo Karlović remporte à 40 ans son premier tour face à Feliciano López et devient ainsi le plus vieux joueur à remporter un match en Grand Chelem depuis Ken Rosewall en 1978.

Roger Federer joue son  match en Grand Chelem lors de son troisième tour contre Casper Ruud et devient ainsi le premier joueur à réaliser cette performance.

Au terme d'un match épique de plus de  face à Stanislas Wawrinka en huitième de finale, le Grec de 20 ans, Stéfanos Tsitsipás,  mondial, s'incline en 5 sets, n'ayant pu convertir que 5 balles de break sur 27 occasions.

Novak Djokovic se qualifie pour les quarts de finale pour la dixième fois consécutive et devient le premier joueur à réaliser cet exploit à Roland-Garros.

Après trois ans d'absence au tournoi, Roger Federer fait son grand retour et parvient à se hisser jusqu'en demi-finale pour retrouver son plus grand rival, Rafael Nadal. Il faut remonter à la finale de 2011 pour retrouver la dernière confrontation entre ces deux joueurs dans ce tournoi. En outre, la deuxième place au classement ATP est mise en jeu dans ce duel, le Serbe Novak Djokovic étant assuré de rester numéro un mondial à l'issue de ce tournoi.

L'autre demi-finale voit s'affronter Novak Djokovic et Dominic Thiem dans une revanche du Masters 1000 de Madrid. C'est après  de match, 5 sets et trois interruptions à cause de la pluie que l'Autrichien se qualifie pour sa deuxième finale consécutive,  après le premier point du match, empêchant ainsi le numéro un mondial de réaliser le Grand Chelem sur deux ans. 

C'est la première fois depuis l'édition 2011 que les quatre premiers au classement ATP atteignent tous le stade des demi-finales.

Lauréat 
Rafael Nadal remporte le  de sa carrière en simple, le  à Roland-Garros en battant en finale Dominic Thiem dans un remake de l'édition précédente. C'est le  du Grand Chelem remporté par l'Espagnol qui n'est donc plus qu'à deux longueurs du record de Roger Federer (20).

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2019
France Simple messieurs
Internationaux de France de tennis 2019